Een ritueel van plagerijen waaraan nieuwelingen worden onderworpen:
 Ontgroening (studenten), van studenten
 Ontgroening (defensie), van militairen (algemeen)
 Ontgroening (scouting), van scouts (padvinders)
 Neptunusritueel van zeelui die voor het eerst de evenaar overschrijden
 De ontgroening, een boek
 Ontgroening (demografie), het afnemen van het aandeel jongeren in de bevolking